Mikkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mikkosaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Mikkosaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar